Unsere kleine Stadt steht für:

 Unsere kleine Stadt, Theaterstück von Thornton Wilder (1938)
 Unsere kleine Stadt (1940) (Our Town), US-amerikanischer Film von Sam Wood
 Unsere kleine Stadt (1954), deutscher Fernsehfilm von Harald Braun 
 Unsere kleine Stadt (1961), deutscher Fernsehfilm von Ludwig Cremer 
Siehe auch:
In einer kleinen Stadt
Die kleine Stadt  
Happy Valley – In einer kleinen Stadt
Eine kleine Stadt in Deutschland